La palabra folículo puede referirse:

 al folículo, el fruto seco de algunas plantas angiospermas;
 al folículo piloso, parte de la piel que da crecimiento al cabello;
 al folículo ovárico, una acumulación de células haploides que se encuentran en el interior del ovario;
 al folículo de Graaf, masa de tejido, líquido y ovocito (célula germinal femenina que está en proceso de convertirse en un óvulo maduro);
 a la foliculogénesis, el proceso de maduración del folículo ovárico;
 a la hormona foliculoestimulante, una hormona que se encuentra en los seres humanos y otros animales, y que regula el desarrollo, el crecimiento, la maduración puberal y los procesos reproductivos del cuerpo.